Base militar – edifício militar
Quartel (heráldica) – parte de um escudo

Localidades

Rio Quartel - distrito de Linhares, no Espírito Santo

Veja também
 Quartéis
Aquartelamento - em náutica, aproar uma nave

Desambiguação